Weiße Insel ist der deutsche Name von
Aspronisi, griechische Kykladeninsel
Bely (Insel), in Sibirien, Russland 
Kvitøya, Norwegen
Leuce (Insel) (Λευκὴ νῆσος) in der griechischen Mythologie 

Siehe auch
White Island